

Architettura
 Palazzo Luci Salvetti – edificio storico di Colle di Val d'Elsa del XVI secolo in Via del Castello, più conosciuto come Palazzo Luci
 Palazzo Salvetti Sebregondi – edificio storico di Firenze, situato in via Ghibellina 81.
 Palazzo Serpini Salvetti Paletta Dai Pre – palazzo quattrocentesco, sito in stradone Arcidiacono a Verona.
 Palazzo Salvetti – edificio storico di Firenze del XVI secolo, tra Via Ghibellina e Via de Pepi
 Palazzo Salvetti – edificio storico di Verghereto (Forlì-Cesena) del XVIII secolo in Via Fiorentina
 Villa Salvetti – edificio storico di Napoli del XVIII secolo
 Villa Medicea di Colle Salvetti – villa storica del XV secolo di Collesalvetti in provincia di Livorno

Persone 
 Salvetti – cognome italiano
 Aldo Salvetti – partigiano italiano, decorato con Medaglia d'oro al valor militare alla memoria. 
 Andrea Salvetti – conduttore televisivo italiano, figlio di Vittorio Salvetti.
 Antonio Salvetti – architetto, pittore e politico italiano.
 Emiliano Salvetti – calciatore italiano.
 Giuseppe Salvetti – ingegnere e architetto italiano.
 Guido Salvetti – musicologo e pianista italiano.
 Jacopo Salvetti – rugbista a 15 italiano.
 Sandro Salvetti – giocatore di bridge italiano.
 Vittorio Salvetti – conduttore radiofonico italiano, creatore del Festivalbar.